Wiener Straße ist:

Name folgender Straßen:

 Wiener Straße (Österreich), Hauptstraße in Wien und Landesstraße in Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg
 Wiener Straße (Berlin) in Deutschland
 Wiener Straße (Dresden) in Deutschland
 Wiener Straße (Linz), Straße in Linz, Oberösterreich
 Wiener Straße (Schwechat), Ortsstraße in Schwechat, Niederösterreich

Außerdem:
 Wiener Straße (Roman), Roman von Sven Regener von 2017

Wienerstraße steht für:
 Wienerstraße (Krems), Zählbezirk von Krems an der Donau, Niederösterreich